Борис Николаевич Тарусов (7 декабря 1900, Петроков, Петроковская губерния, Царство Польское, Российская Империя — 18 августа 1977 Москва) — советский биофизик, доктор биологических наук, профессор, член КПСС, лауреат Государственной Премии СССР (1983) посмертно.

Биография 
Родился 7 декабря 1900 году в Петрокове (ныне Пётркув-Трыбунальски, Польша), его родители работали учителями. Окончив среднюю школу, с 1920 по 1923 год учился в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова в биологическом отделении. С 1931 по 1935 год старший научный сотрудник Института биохимии имени А. Н. Баха РАН. В 1938 году Б. Н. Тарусов защитил докторскую диссертацию «Кинетика первичной воспалительной реакции». С 1939 заведующий а затем заместитель директора Института патологии и терапии интоксикации АМН СССР. Участник противовоздушной обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны, Б. Н. Тарусов параллельно изучал взаимодействия токсинов с протоплазмой клеток, также работал над созданием протекторов против иприта.

1953—1954 год заведующий лабораторией биофизики Института биофизики АМН СССР. В 1953 году основал на биологическом факультете МГУ первую в стране кафедру биофизики биолого-почвеннго факультета которую возглавлял всё жизнь. По его собственному желанию кафедрой стал заведовать один из его учеников Рубин А. Б. Был членом редколлегии журналов Биофизика и Радиобиология, избран канцлером Международного комитета по радиационным исследованиям, также в ходил в состав Международной комиссии по биофизическому образованию, председатель биофизики радиобиологии Научно-технического совета, почётный доктор естественных наук Берлинского университета имени Гумбольдта. Посмертно был награждён Государственной Премией СССР за цикл работ «Физико-химические механизмы свободнорадикального и перекисного окисления липидов в биологических мембранах» 1954—1981 годов.

Умер Б. Н. Тарусов 18 сентября 1977 года, похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

Научная деятельность 
Автор 250 научных работ, 8 монографий и учебных руководств. Работал в области физических и физико-химических закономерностей течения биологических процессов, механизмов, адаптации и вопросам радиационной биофизики. Им была создана теория протекания цепных реакции липидов и показал их роль в нормальной жизнедеятельности организмов и развитии патологических процессов.

Тарусов продемонстрировал значимость системы антиоксидантов в регулировании биологических процессов. Обнаружил и изучил сверхслабое свечение растений и тканей животных в видимой области спектра.

Награды 
 Государственная Премия СССР (1983);
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды).

Основные работы 
книги
 
 
 
 
 Тарусов Б. Н. Основы биофизики и биофизической химии ч. 1, 1960
сочинения
 Электропроводность как метод определения жизнеспособности тканей, Арх. биол. наук, т. 53, в. 2, с. 178, 1938.
 Кинетика первичной воспалительной реакции, дисс., М., 1940.
 Основы биологического действия радиоактивных излучений, М., 1955.
 Основы биофизики и биофизической химии, М., 1960.
 Первичные процессы лучевого поражения, М., 1962.
 Сверхслабое свечение биологических систем, М., 1967.
 Авторегуляторная роль антиоксидантов при адаптации организмов к условиям внешней среды, Биофизика, т. 15, в. 2, с. 324, 1970.
 Современное состояние биофизики, Молекулярная биофизика, Клеточная биофизика, в кг.: История биол. с начала 20-ог века до наших дней, под ред. Бляхера Л. Я., с. 285, 468, М., 1975.
 Окислительные свободнорадикальные процессы и биоантиоксиданты при канцерогенезе, в кг.: Эмануэль Н. М. и др. Биофизика рака, с. 107, Киев, К., 1976.
 Сверхслабое свечение растений и их прикладное значение, М., 1978 (совм. с Веселовским В. А.).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Тарусов Борис Николаевич — Большая Медицинская энциклопедия.
Биофизики XX века
Биофизики СССР
Биохимики XX века
Википедия:Биографии современников
Биохимики СССР
Доктора биологических наук
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище